Ofenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Ofenbach (Gemeinde Kirchberg am Wechsel), Ortschaft in Markt Kirchberg am Wechsel, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Ofenbach (Gemeinde Lanzenkirchen), Katastralgemeinde und Dorf von Markt Lanzenkirchen, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Ofenbach (Gemeinde Oberndorf), Ortschaft von Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Ofenbach (Crailsheim), Weiler im Stadtteil Westgartshausen von Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Ofenbach (Kainach), linker Zufluss der Kainach bei Kainach bei Voitsberg, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Ofenbach (Müßbach), linker Zufluss des Müßbachs (zur Saalach) unterhalb von Ristfeucht, Gemeinde Schneizlreuth, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Ofenbach (Schweizerbach), rechter Zufluss des hier noch Gunzenbach oder Beutelsbachs genannten Schweizerbachs (zur Rems in Weinstadt) vor Baach, Weinstadt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Ofenbach (Steinbach), rechter Zufluss des Steinbachs bei Vellberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Ofenbach (Tobelbach), rechter Zufluss des Tobelbach (zum dort noch Stettertbach genannten Riederichbach, zur Erms) bei Metzingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg

Ofenbach ist der Name von
 Ofenbach (DJ-Duo), französisches House-Duo

Siehe auch:
 Offenbach